Mezjdoenarodnaja (Russisch: Международная) is een station aan de Filjovskaja-lijn van de Moskouse metro.

Metrostation in Moskou